El Papiro 18 (en la numeración Gregory-Aland), designado como 18, es una copia antigua de parte del Nuevo Testamento en griego koiné. Es un manuscrito en papiro del Libro de Revelación, contiene únicamente Rev 1:4-7. Está escrito en el verso de un rollo de Éxodo. El texto del recto contiene el final del capítulo 40 de Éxodo, está fechado a finales del siglo II. La nomina sacra está escrita en forma abreviada.

El manuscrito ha sido asignado paleográficamente al siglo III o IV.

Descripción 

El texto griego de este códice es una representación del tipo textual alejandrino. Aland lo ubicó en la Categoría I.

 Rev 1:5
 λυσαντι ημας εκ — P18, אc, A, C, 2020, 2081, 2814
 λουσαντι ημας απο — P, 046, 94, 1006, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432

Ubicación actual 
Actualmente está guardado en la Biblioteca británica (Inv. 2053v) en Londres.

Texto 
[Ιωαννης τα]ι[ς επτα] εκ[κλης]ιαις
[ταις εν τη] Ασια χαρις υμειν και ειρη
[νη απο ο ων] και ο ην και ο ερχομε
[νος και απο τ[ων επτα πνευμα
[των α] εν[ω]πιον του θρονου αυ
[τ]ου και απο Ιη Χρ ο μαρτυς ο πι
στος ο πρωτοτοκος των νεκρω
και ο αρχων των βασιλεων της γης
τω αγαμωντι ημας και λυσαντι η
[μ]ας εκ των αμαρτων ημων εν
[τ]ω αιματι αυτου και επιησεν ημ[ι]
[βα]σ[ιλ]ειαν ιερεις του θ[υ]ω και π[α]τρι
[αυτο]υ. αυτω το κρατος και η δοξα
[εις το]υς αιωνας αμην ιδου
[ερχε]ται μετα των νεφελων
[και οψε]ται αυτον πας οφθαλ
[μος και ο]ιτινες αυτον εξε

Véase también 
 Lista de papiros del Nuevo Testamento

Referencias

Lectura adicional 
 
 Philip W. Comfort and David P. Barrett, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, pp. 103-105.

Enlaces externos 
 P. Oxy. VIII, 1079 Desde Papirología en "POxy: Oxyrhynchus Online" de Oxford (en inglés)

Papiros del Nuevo Testamento
Manuscritos de la Septuaginta
Manuscritos bíblicos del siglo IV
Colecciones de la Biblioteca Británica